CSN steht für:
 Canadian Switched Network, kanadischer Zugang bzw. Teil des Defense Switched Network
 China Southern Airlines, eine chinesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Companhia Siderúrgica Nacional, ein brasilianischer Stahlkonzern
 Comunidad Sudamericana de Naciones, südamerikanische Staatengemeinschaft
 Confederate States Navy, die Marine der konföderierten Staaten im US-Bürgerkrieg
 Consejo de Seguridad Nuclear, die spanische Atomaufsichtsbehörde
 Crosby, Stills and Nash, eine folkorientierte Rockband
Cutter-Sanborn-Nummer, eine im Bibliothekswesen gebräuchliche Methode zur Bildung alphanumerischer Abkürzungen

CsN3 steht für:
 Caesiumazid, Caesiumsalz der Stickstoffwasserstoffsäure

csn steht für:
 Kolumbianische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

CSN